Ґуркі-к-Бродув () — село в Польщі, у гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Келецького воєводства.

Примітки 

Села Стараховицького повіту